738 steht für:
 738 n. Chr.
 Boeing 737-800 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: